Il ferro-glaucophane è un minerale, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di sodio.

Morfologia 
Il ferro-glaucophane si trova sotto forma di cristalli prismatici allungati.

Origine e giacitura 
Il ferro-glaucophane si rinviene nelle rocce metamorfiche formatesi in condizione di alta pressione e bassa temperatura (facies a scisti blu) associata a paragonite, lawsonite, albite, spessartina, almandino, epidoto e omfacite.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Anfibolo